Rhynie kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rhynie (ort i Australien), South Australia, Clare and Gilbert Valleys,

Storbritannien 

 Rhynie (ort i Storbritannien), Skottland, Aberdeenshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar